Пфау — фамилия:

 Пфау, Людвиг (1821—1894) — немецкий поэт, прозаик и переводчик. 
 Пфау, Рут (1929—2017) — немецкая монахиня и врач.

См. также 
 Пфаус-Шильффарт